Сан-Себриан () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Себриан-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Сан-Себриан-де-Кастро — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Себриан-де-Масоте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Себриан-де-Муда — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.